Сан Хуан Примеро има више значења:

 Сан Хуан Примеро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Примеро (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику